Столтенберґ, або Столтенберг () — норвезьке прізвище.

 Єнс Столтенберґ
 Торвалл Столтенберґ

Норвезькі прізвища